Аллсвенскан 1988 () — 64-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 10 апреля и закончился 19 ноября 1988 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1988 
Швеция
Спорт в Швеции в 1988 году